A7 може означати:

 Audi A7 — автомобіль компанії Audi;
 A7 — позначення ноти ля четвертої октави в американській системі;
 A7 — позначення домінантсептакорда, побудованого на ноті ля.
 Apple A7 — мікропроцесор, що використовується компанією Apple в мобільних пристроях.